Vautier ist der Name folgender Personen:

 Jules Vautier (1824–1895), Schweizer Politiker
 Karl Vautier (1860–?), deutscher Porträtmaler
 Moïse Vautier (1831–1899), Schweizer Politiker
 Otto Vautier (1863–1919), Schweizer Maler, Sohn von Benjamin Vautier
 Paul Louis Vautier (1865–1930), Schweizer Kaufmann, Kunstsammler und Numismatiker
 René Vautier (1928–2015), französischer Dokumentarfilmer und Regisseur
 Robert Vautier, Deckname von Wilhelm Knigge (1906–1995), deutscher antifaschistischer Widerstandskämpfer und kommunistischer Politiker (KPD/SED/PDS), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Tristan Vautier (* 1989), französischer Autorennfahrer
 Rosina Viva Vautier (1899–1983), italienische Malerin

 Vautier Dyveux, 1304–1310 Abt in der Abtei Gorze
 Vautier le Flamenc (Seigneur de Mondescourt et de Brancourt), französischer Adeliger aus dem Haus Le Flamenc

Siehe auch:
 Vauthier